La saison 2014 du Championnat de Lituanie de football est la  de la première division lituanienne. Les 10 meilleurs clubs du pays sont regroupés en une poule unique où chaque équipe rencontre quatre fois ses adversaires. En fin de saison, le dernier du classement est relégué et remplacé par le meilleur club de deuxième division.

C'est le tenant du titre, le Zalgiris Vilnius, qui est à nouveau sacré cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec quinze points d'avance sur le FK Kruoja Pakruojis et seize sur le FK Atlantas Klaipėda. Il s'agit du cinquième titre de champion de Lituanie de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}
 FK Ekranas Panevėžys fait faillite en fin de saison.

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Notes et références 
 Résultats et classement complet sur le site de RSSSF

Championnat de Lituanie de football
Lituanie
2014 en Lituanie